Die Abkürzung MCO steht für:

 Master Close Out
Mars Climate Orbiter
 Monaco, ISO-3166-Code
 den IATA-Code des Orlando International Airport
 Mahler Chamber Orchestra
 Miscellaneous Charge Order

MCO